Чемпіонат Угорщини з футболу 1994—1995 — 93-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вац взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як фіналіст Кубку Угорщини 1994—1995.
2. Після закінчення сезону клуб Дебрецен змінив назву на ДВШК-Епона.
3. Після закінчення сезону клуб Печ змінив назву на Печ Мечек.
4. Після закінчення сезону клуб Пармалат змінив назву на Фегервар-Пармалат.
5. З клубів Дьйор та ЕМДШЗ Шопрон було знято по 3 очки.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27/30 червня 1995

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1994—1995
Угорщина
Угорщина
1994 в угорському спорті
1995 в угорському спорті